Edmundson est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1932-2016), joueur de hockey sur glace canadien ;
  (1886-1964), entraîneur américain de basket-ball ;
 Helen Edmundson, (1964-), dramaturge britannique ;
  (1814-1890), homme politique américain ;
 Jóan Símun Edmundsson (1991-), footballeur féroïen ;
 , médecin-chef américain du camp de détention de Guantanamo Bay à Cuba ;
  (1881-1972), horticulteur britannique.

Prénom 
  (1879-1966), sculpteur américain ;
  (1904-1997), homme d’affaires américain, président de United Gas Corporation.

Divers 
 Edmundson, ville américaine du comté de Saint-Louis dans l’état du Missouri ;
 , arène intérieure sur le campus de l'Université de Washington.

Voir aussi 
 Edmundston, ville canadienne
 , page d’homonymie
 , patronyme anglo-saxon
 , page d’homonymie
 , page d’homonymie

Patronyme anglais